Příjmení Charfreitag je české příjmení německého původu. Náleží mimo jiné těmto významným osobnostem:

 Jaroslav Charfreitág (1877–1937) – obchodník, restauratér, fotograf, vynálezce a cestovatel.
 Libor Charfreitag starší (1947–2022) – československý atlet a pozdější trenér, otec Libora Charfreitaga
 Libor Charfreitag (* 1977) – slovenský sportovec, atlet-kladivář

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Česká příjmení